Куян:
 Куян (река)
 Куян — село, Терский район Кабардино-Балкарии